Don Niko Kličan bio je hrvatski katolički svećenik i kulturni djelatnik u Austriji.

Životopis 
Niko Kličan je rođen u Pridvorju u blizini Dubrovnika. U Zagrebu je studirao teologiju. Doktorirao je na Papinom sveučilištu Gregoriani u Rimu. U Beču je nastavio svećeničko i profesorsko djelovanje. U Beču je utemeljio ogranak Matice hrvatske. Bio je dugogodišnji predsjednik institucije do 2002.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Hrvati u Austriji
Životopisi, Beč
Hrvatska kultura